Okręty US Navy o nazwie USS  "Finch":
 Pierwszy "Finch" (AM-9) był trałowcem. Wszedł do służby w 1918, został zatopiony przez wroga w 1942, podniesiony przez Japonię i zatopiony w 1945.
 Drugi "Finch" (DE-328) otrzymał nazwę krótko po tym jak pierwszy "Finch" został zatopiony. Wszedł do służby w 1943 i został wycofany z niej w 1947.

Finch